{{Infobox tennistoernooi
| Naam               = ATP-toernooi van München
| Officiële naam     = BMW Open by Atlanticlux
| Plaats             = München
| Land               = Duitsland
| Locatie            = Münchener Tennis- und Turnierclubs Iphitos
| Auspiciën          = ATP
| Deelnemers         = 28 enkel, 31 kwal. / 16 dubbel
| Categorie          = ATP World Tour 250
| Ondergrond         = Gravel, buiten
| Prijzengeld        = € 398.250
| Jaar               = 2012
| Datum              = 30 april - 5 mei
| Editie             = 97
| Toernooidirecteur  = Patrik Kühnen
| Vorige             = 2011
| Volgende           = 2013
| Winnaar enkelspel  =  Philipp Kohlschreiber
| Winnaar dubbelspel =  František Čermák  Filip Polášek}}

Het ATP-toernooi van München 2012 (met de officiële naam BMW Open by Atlanticlux''') werd gespeeld van 30 april tot en met 5 mei 2012. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van de Münchener Tennis- und Turnierclubs Iphitos in de Duitse stad München.

Het toernooi van 2012 trok 39.500 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

München
ATP-toernooi van München